Az 595-ös számú regionális autóbusz Dabas, kaszinó és Monor, autóbusz-állomás között közlekedik kizárólag munkanapokon, Monor felé 2, Dabas felé 1 menettel. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei 

! Perc (↓)
! Megállóhely
! Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Dabas, kaszinóvégállomás||75
|align=left|
|-
|1|| Dabas, Lakos dr. utca||∫
|align=left|
|-
|2|| Dabas, Vörösmarty utca||73
|align=left|
|-
|3|| Dabas, Gimnázium||72
|align=left|
|-
|4|| Dabas, Laguna||71
|align=left|
|-
|5|| Dabas, köztemető||69
|align=left|
|-
|8|| Ócsai útelágazás||67
|align=left|
|-
|16|| Újhartyán, temető||62
|align=left|
|-
|17|| Újhartyán, Hősök tere||61
|align=left|
|-
|18|| Újhartyán, szerviz bejárati út||60
|align=left|
|-
|19|| Újhartyán, bejárati út||59
|align=left|
|-
|21|| Újhartyán, ipartelep||57
|align=left|
|-
|25|| Újlengyel, Lakópark||54
|align=left|
|-
|26|| Újlengyel, Kossuth utca||53
|align=left|
|-
|27|| Újlengyel, Rákóczi út||52
|align=left|
|-
|28|| Újlengyel, általános iskola||51
|align=left|
|-
|29|| Újlengyel, Akácfa utca||50
|align=left|
|-
|30|| Újlengyel, autóbusz-forduló||49
|align=left|
|-
|31|| Újlengyel, Akácfa utca||48
|align=left|
|-
|32|| Újlengyel, általános iskola||47
|align=left|
|-
|33|| Újlengyel, Rákóczi út||46
|align=left|
|-
|34|| Újlengyel, Kossuth utca||45
|align=left|
|-
|41|| Nyáregyháza, autóbusz-forduló||40
|align=left|
|-
|42|| Nyáregyháza, Csalogány utca||39
|align=left|
|-
|43|| Nyáregyháza, Orgona utca||38
|align=left|
|-
|45|| Nyáregyháza, Nyáry Pál utca||37
|align=left|
|-
|46|| Nyáregyháza, községháza||36
|align=left|
|-
|47|| Nyáregyháza, Mátyás király út||35
|align=left|
|-
|49|| Nyáregyháza, óvoda||33
|align=left|
|-
|50|| Nyáregyháza, Bem József utca||32
|align=left|
|-
|53|| Pilis, Kölcsey Ferenc utca 89.||29
|align=left|
|-
|54|| Pilis, Botond utca||28
|align=left|
|-
|56|| Pilis, vasúti átjáró||27
|align=left|
|-
|60|| Pilis, vasútállomás||25
|align=left|
|-
|62|| Pilis, városháza||18
|align=left|
|-
|64|| Pilis, Rétescsárda||15
|
|-
|67|| Monorierdő, Autós Csárda||13
|
|-
|75|| Monor, műút||5
|align=left|
|-
|76|| Monor, Móricz Zsigmond utca||4
|align=left|
|-
|77|| Monor, vasútállomás||3
|align=left|
|-
|78|| Monor, vasútállomás bejárati út||2
|align=left|
|-
|79|| Monor, orvosi rendelő||1
|align=left|
|-
|80|| Monor, Vigadó||∫
|align=left|
|-
|81|| Monor, autóbusz-állomásvégállomás||0
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Dabas autóbuszvonalai
Monor autóbuszvonalai